Znane postaci noszące nazwisko Dołęga-Zakrzewski:

 Jan Dołęga-Zakrzewski (1803-1869) – ziemianin, ojciec Szczepana (1825-1892) i Edwarda (1863-1944)
 Szczepan Dołęga-Zakrzewski (1825-1892) – ziemianin, działacz społeczny, powstaniec styczniowy, syn Jana i Scholastyki ze Zberowskich, ojciec Jana (1866-1936) i Marii (1881-1971)
 Edward Dołęga-Zakrzewski (1863-1944) – ziemianin, działacz społeczny, syn Jana i Eleonory z Zakrzewskich 
 Jan Dołęga-Zakrzewski (1866-1936) – geometra, działacz społeczno-polityczny, syn Szczepana i Józefy ze Smoleńskich, ojciec Marka Józefa (1896-1944) i Adama Wiesława (1905-1984)
 Marek Józef Dołęga-Zakrzewski (1896-1944) – inżynier, porucznik Wojska Polskiego, syn Jana (1866-1936) i Janiny Henryki z Humięckich, brat Adama Wiesława (1905-1984)
 Adam Wiesław Dołęga-Zakrzewski (1905-1984) – inżynier technologii drewna, major Wojska Polskiego, syn Jana (1866-1936) i Janiny Henryki z Humięckich, brat Marka Józefa (1896-1944) 
 Jan Tytus Dołęga-Zakrzewski (1908-1940) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, syn Tymoteusza i Michaliny z Humięckich Zakrzewskich
 Stefan Dołęga-Zakrzewski (1908-1989) – magister ekonomii, powstaniec warszawski, syn Stefana i Jadwigi z Dąbrowskich
 Henryk Dołęga-Zakrzewski (1915-1977) – inżynier zootechnik, powstaniec warszawski, syn Witolda
 Leszek Stanisław Zakrzewski (ur. 1969) – socjolog, prawnuk Jana (1866-1936)

Zobacz też
 Wiesław Antoni Lasocki (1913-1996) – syn Ludomira i Celiny z Zakrzewskich, córki Szczepana (1825-1892)
 Zakrzewski
 Zakrzewska
 Dołęga (herb szlachecki)
 Polskie nazwiska